Caroline Wozniacki ha battuto in finale Magdaléna Rybáriková 3-6, 6-1, 6-3.

Teste di serie

  Anastasija Pavljučenkova (primo turno)
  Yung-jan Chan (terzo turno)
  Alisa Klejbanova (quarti di finale)
  Caroline Wozniacki (campionessa)
  Sorana Cîrstea (secondo turno)
  Magdaléna Rybáriková (finale)
  Ayumi Morita (quarti di finale)
  Julia Cohen (secondo turno)

 Kristina Antoniychuk (terzo turno)
 Tamira Paszek (semifinali)
 Ksenija Milevskaja (primo turno)
 Teliana Pereira (primo turno)
 Kateřina Vaňková (primo turno)
 Marina Eraković (primo turno)
 Evgenija Rodina (terzo turno)
 Alexandra Dulgheru (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

Torneo di Wimbledon 2006